Arising Realm – drugi album studyjny norweskiego zespołu black metalowego Ragnarok. Został wydany 21 maja 1997 roku nakładem Head Not Found. Materiał został nagrany w X-Ray Studio.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Ragnarok
Albumy muzyczne wydane w roku 1997
Albumy Head Not Found